Tomas Björk kan avse:

Tomas Björk (konstvetare) (född 1947), svensk konstvetare och professor
Tomas Björk (matematiker) (1947–2021), svensk ekonom, matematiker och professor